Le nom Zeckendorf peut désigner :
 Édouard Zeckendorf, mathématicien belge, auteur du théorème de Zeckendorf
 William Zeckendorf, Sr, William Zeckendorf Jr, Arthur W. Zeckendorf, Promoteurs immobilier américains
 Fritz Zeckendorf (* 1886; † probablement en 1943), scénariste, victime du nazisme
 Zeckendorf, un quartier de la ville Scheßlitz dans l'arrondissement de Bamberg, en Franconie
, un bloc d'immeubles de Manhattan

Homonymie de patronyme